Il singolare del Kremlin Cup 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul-Henri Mathieu era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Taylor Dent.

Dent ha battuto in finale 7–65, 6–4 Sargis Sargsian.

Teste di serie

  Sjeng Schalken (primo turno)
  Agustín Calleri (quarti di finale)
  Félix Mantilla (primo turno)
  Marat Safin (primo turno)

 Maks Mirny (secondo turno)
 Nicolás Massú (primo turno)
 Feliciano López (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Kremlin Cup 2003
ATP Tour 2003